«Distrito de Río Grande» puede referirse a:

Divisiones administrativas

en Perú 
 Distrito de Río Grande, provincia de Palpa, departamento de Ica.
 Distrito de Río Grande, provincia de Condesuyos, departamento de Arequipa.